Garfield, családnév

Képregény 
 Garfield, képregény
 Garfield, a hasonló című képregény szereplője

Filmek 
 Garfield, a képregény alapján készült film
 Garfield 2., a képregény alapján készült film folytatása

Sorozatok 
 Garfield és barátai, rajzfilmsorozat
 A Garfield-show, a rajzfilmsorozat alapján készült 3D-s számítógépes animációs sorozat
 Garfield Originals

Földrajz 
 Amerikai Egyesült Államok
 Garfield, település Arkansasban
 Garfield, település Coloradóban
 Garfield, település Georgiában
 Garfield, település az Idaho állambeli Bonner megyében
 Garfield, település az Idaho állambeli Jefferson megyében
 Garfield, település Illinois-ban
 Garfield, település Indianában
 Garfield, település Kaliforniában
 Garfield, település Kansasben
 Garfield, település Kentuckyban
 Garfield, település Marylandben
 Garfield, település Minnesotában
 Garfield, település Missouriban
 Garfield, település New Jersey-ben
 Garfield, település New Yorkban
 Garfield, település Nyugat-Virginiában
 Garfield, település Ohióban
 Garfield, település Washingtonban
 Garfield, település a Wisconsin állambeli Jackson megyében
 Garfield, település a Wisconsin állambeli Polk megyében
 Garfield, település a Wisconsin állambeli Portage megyében